La Contrada Dügana è una delle 11 contrade disputanti il Palio degli zoccoli di Desio (MB), che ogni anno si svolge nel mese di giugno a Desio per rievocare la Battaglia di Desio del 21 gennaio 1277 tra Torriani e Visconti per il controllo del Ducato di Milano.

Storia 
Il nome Dügana è il risultato di una serie di storpiature del termine “Vicana” che stava ad indicare i territori dediti alla coltivazione e ai pascoli appena al di fuori del borgo di Desio. La Dügana era abitata da contadini che lavoravano la terra di proprietà dei nobili e feudatari del territorio. Pur nella loro condizione di povertà a causa degli aspri tributi che erano costretti a pagare, i contadini della Dügana mantennero sempre un forte spirito di identità che portò anche alla decentralizzazione del luogo di culto: essi edificarono infatti tra le loro case un oratorio dedicato a San Bartolomeo apostolo, santo che subì il martirio mediante scorticazione. L'oratorio sorse in corrispondenza dell'attuale Santuario del Santo Crocifisso, maniero della contrada.

Colori e simbolo

I colori che contraddistinguono la contrada sono il rosso e l'oro; la palma e la corona del martirio presenti sullo stemma della contrada sono i simboli della gloria spirituale acquisita col sacrificio della vita da San Bartolomeo apostolo, santo protettore della Dügana. 

 CORPORAZIONE: Contadini 
 COLORI: Rosso e Oro
 MANIERO: Santuario del Santo Crocifisso
 MAESTRI di CONTRADA (anno 2019): Davide Brenna (dal 2018) - Calogero Coniglio (dal 2019)
 CONTRADAIOLI (anno 2019): Luca Ferrara - Lorenzo La Porta - Christian Aprile

Partecipazioni al Palio degli Zoccoli 
La contrada Dügana è una delle 11 contrade partecipanti al Palio degli Zoccoli che ogni anno si svolge nel mese di giugno a Desio per rievocare la battaglia del 1277 tra Torriani e Visconti per il controllo del Ducato di Milano. Il Palio degli Zoccoli nasce nel 1989 a Desio; l'ultima edizione, la trentesima, risale al 2018. Di seguito i piazzamenti della contrada Dügana al Palio degli Zoccoli (periodo di riferimento 1989-2019):

 1989 - Prima Edizione - Piazzamento: 7/11
 1990 - Seconda Edizione - Piazzamento: 10/11
 1991 - Terza Edizione - Piazzamento: 10/11
 1992 - Quarta Edizione - Piazzamento: 11/11
 1993 - Quinta Edizione - Piazzamento: 10/11
 1994 - Sesta Edizione - Piazzamento: 6/11
 1995 - Settima Edizione - Piazzamento: 3/11
 1996 - Ottava Edizione - Piazzamento: 2/11
 1997 - Nona Edizione - Piazzamento: 1/11
 1998 - Decima Edizione - Piazzamento: 3/11
 1999 - Undicesima Edizione - Piazzamento: 2/11
 2000 - Dodicesima Edizione - Piazzamento: 9/11
 2001 - Tredicesima Edizione - Piazzamento: 5/11
 2002 - Quattordicesima Edizione - Piazzamento: 6/11
 2003 - Quindicesima Edizione - Piazzamento: 9/11
 2004 - Sedicesima Edizione - Piazzamento: 7/11
 2005 - Diciassettesima Edizione - Piazzamento: 5/11
 2006 - Diciottesima Edizione - Piazzamento: 8/11
 2007 - Diciannovesima Edizione - Piazzamento: 10/11
 2008 - Ventesima Edizione - Piazzamento: 6/11
 2009 - Ventunesima Edizione - Piazzamento: 3/11
 2010 - Ventiduesima Edizione - Piazzamento: 10/11
 2011 - Ventitreesima Edizione - Piazzamento: 6/11
 2012 - Ventiquattresima Edizione - Piazzamento: 7/11
 2013 - Venticinquesima Edizione - Piazzamento: 10/11
 2014 - Ventiseiesima Edizione - Piazzamento: 5/11
 2015 - Ventisettesima Edizione - Piazzamento: 5/11
 2016 - Ventottesima Edizione - Piazzamento: 4/11
 2017 - Ventinovesima Edizione - Piazzamento: 4/11
 2018 - Trentesima Edizione - Piazzamento: 6/11 
2019 - Trentunesima Edizione - Piazzamento: 1/11

La contrada ha vinto due edizioni del Palio degli Zoccoli, nel 1997 e nel 2019.

Voci correlate
 Palio degli zoccoli
 Battaglia di Desio
 Desio
 Santuario del Santo Crocifisso

Collegamenti esterni
 

Desio
Quartieri d'Italia